Liste de episoade ale serialelor de televiziune